Hägglund är ett svenskt efternamn, som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Hägglund 4 306
 Hägglundh 10
 Hegglund 5
Tillsammans blir detta 4 321 personer.

Personer med efternamnet Hägglund
 Adolf Hägglund (1838–1903), finländsk länsman
 Alvar Hägglund (1913–1996), svensk längdåkare
 Arne Hägglund (1905–1969), pseudonym för författaren Knut Korfitsen
 Bengt Hägglund (1920–2015), svensk teolog
 Björn Hägglund (född 1945), svensk skogforskare, generaldirektör och företagsledare
 
 Folke Hägglund (1902–1984), svensk jurist
 Gun Hägglund (1932–2011), svensk TV-personlighet
 Gustav Hägglund (präst) (1874–1943), svensk präst
 Gustav Hägglund (född 1938), finländsk militär
 Göran Hägglund (född 1959), svensk politiker, partiledare för kristdemokraterna
 Henrik Hägglund (1873–1945), svensk präst och teologisk författare
 Henrik Hägglund (1907–1979) (1907–1979), svensk kontraktsprost
 Johan Hägglund (född 1982), svensk ishockeyspelare
 Johan Hägglund (företagare) (1866–1956), svensk företagare
 Johan Henrik Hägglund (1833–1902), svensk präst, kyrkoherde i Västra Karups församling
 John Hägglund (1883–1968), svensk jurist och ämbetsman
 Joel Hägglund (1879–1915), svensk-amerikansk fackföreningsman, sångare och diktare, känd som Joe Hill
 Jöran Hägglund (född 1959), svensk politiker och ämbetsman, centerpartist
 Kalle Hägglund (1943–2005), svensk bokförläggare och redaktör
 Kent Hägglund (född 1947), svensk teaterpedagog
 Lars Hägglund (född 1979), svensk sångare, låtskrivare, musikproducent
 Margareta Hägglund (född 1952), svensk journalist och författare
 Martin Hägglund (född 1976), svensk litteraturvetare och filosof, professor
 Patricia Hägglund (född 1989), svensk fotbollsspelare
 Per "Pelle" Hägglund (1901–1967), svensk industriman
 Per Hägglund (född 1957), svensk musiker, låtskrivare och musikproducent
 Peter Hägglund (född 1966), svensk civilekonom och företagsledare
 Roger Hägglund (1961–1992), svensk ishockeyspelare
 Sture Hägglund (född 1944), svensk professor i datavetenskap
 Woldemar Hägglund (1893–1963), finländsk militär

Se även
 Hägglund & Söner, tidigare verkstadskoncern i Örnsköldsvik, fortsätter som
 BAE Systems AB
 Hägglunds Drives
 Hägglunds förlag, drevs av Kalle Hägglund
 Hägglunds IoFK, fotbollsklubb i Örnsköldsvik

Källor

Svenska efternamn